Михайловка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Лесной. Код КАТО — 116449600.

География 
Село расположено в северо-западной части района в 18 км на северо-запад от центра района села Балкашино, в 7 км на северо-запад от центра сельского округа села Лесное.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Меньшиковка в 5 км на северо-востоке,
 село Речное в 6 км на юге,
 село Лесное в 7 км на юго-востоке,

Население 
В 1989 году население села составляло 394 человек (из них русских 72%).

В 1999 году население села составляло 374 человека (203 мужчины и 171 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 282 человека (147 мужчин и 135 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района